Pulvino (lateinisch pulvinus „Kissen“) bezeichnet:
 Einen Fundamenttyp für eine Bogenstaumauer
 Seltener und insbesondere im Zusammenhang mit byzantinischer Architektur den Kämpfer (Architektur)